Sportbetrieb steht für:
 allgemein das Geschehen der sportlichen Betätigungen, siehe Sport
 ein Gewerbebetrieb des Sportsektors, siehe Sportunternehmen